Effert ist der Familienname folgender Personen:

 August Effert (1801–1870), deutscher Verleger
 Gerold Effert (1932–2007), deutscher Schriftsteller und Gymnasiallehrer
 Johann Effert (1863–1939), deutscher christlicher Gewerkschafter und Abgeordneter der Zentrumspartei
 Paul Effert (* 1931), deutscher Briefmarkenkünstler
 Sven Effert (1922–2000), deutscher Mediziner

Siehe auch:

 Effert (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen